

Sigle 
World Trade Organization – Organizzazione mondiale del commercio
World Tourism Organization – Organizzazione mondiale del turismo
World Toilet Organization – Organizzazione mondiale della toilette

Codici 
 WTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wotho Island (Stati Uniti)